Club Deportivo Buñol, comúnmente nombrado como Buñol, es un equipo de fútbol español localizado en Buñol, Valencia. Fundado en 1921, actualmente juega en Regional Preferente. Disputa los partidos como local en el Campo de Fútbol Beltrán Báguena, con una capacidad de 3.000 espectadores.

Historia 
En noviembre de 2020, Buñol empató en la primera ronda de la Copa del Rey contra el Elche CF, el cual marcó su primer encuentro disputado con un equipo de La Liga. El partido se jugó en la Ciudad Deportiva de Buñol y finalizó 2-1.

Temporadas  

11 temporadas en Tercera División

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Web oficial
 BDFutbol perfil de equipo
 Fútbol Regional perfil de equipo

Club Deportivo Buñol
Buñol
Buñol
Buñol
Buñol